Кабо-Верде принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Делегация состояла из двух легкоатлетов: Исмения Да Фредерику и Антонио Зеферино, для которых Олимпийские игры стали вторыми.

Исмения Да Фредерику стала первой женщиной-знаменосцем Кабо-Верде на Олимпийских играх.

В спортивном плане Ду Фредерико не вышла из своего забега на дистанции 100 метров среди женщин, Зеферино финишировал 67-м из 81 в мужском марафоне (в 1996 — 94-й из 111).

Результаты

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года